То́мми Бойл () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Бойл, Томми (1886) (1886—1940) — английский футболист.
 Бойл, Томми (1901) (1901—1972) — английский футболист.